Coon :
 Coon, prince troyen en mythologie grecque

Patronyme 
 Carrie Coon, actrice américaine
 Carleton Coon, anthropologue américain
 David Coon, homme politique américain
 Henry Perrin Coon, homme politique américain

Télévision 
 Le Coon, épisode de série télévisée

Toponyme 
 Coon Key (parc national des Everglades)
 Coon Key (Lower Keys)

Voir aussi 
 Coon song, genre de musique populaire

Homonymie de patronyme